Semprini es un apellido que puede referirse a :

 Alberto Semprini (1908-1990), pianista, compositor y director inglés.
 Iride Semprini (1930-), humorista brasileña.